MH (chemia) – hydrazyd maleinowy (antyrost)
 MH – kod IATA linii lotniczych Malaysia Airlines
 .mh – domena internetowa
 MH2 – planetoida
 MH3 – planetoida
 MH9 – planetoida
 Ni-MH – akumulator niklowo-metalowo-wodorowy